Slotervaart (water), een oppervlaktewater in Amsterdam, waarnaar een wijk en een voormalig stadsdeel zijn genoemd
Slotervaart (tuinstad), een wijk in Amsterdam, deel van het stadsdeel Slotervaart
Slotervaart (stadsdeel), een voormalig Amsterdams stadsdeel, opgegaan in Nieuw-West
Slotervaartziekenhuis of MC Slotervaart, een ziekenhuis in voornoemde wijk